Slovo démon má více významů:
 Démon – mytologická bytost
 Démon (Lermontov) – poéma Michaila Jurjeviče Lermontova
 Démon (software) – počítačový program